Курбаков — русская фамилия; имеет женскую форму Курбакова.

 Известные носители 
 Курбаков, Константин Иванович (род. 1927) — российский учёный, специалист в области информатики и информатизации, профессор, доктор технических наук.
 Курбаков, Юрий Петрович (1929—2017) — Герой Социалистического Труда.

 Курбакова, Татьяна Сергеевна (род. 1986) — российская гимнастка, член сборной России по художественной гимнастике.
</noinclude>